Le tournoi d'Istanbul est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2016, classée en catégorie ATP 250 Series, s'est disputée du  au .

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Américain Rajeev Ram et de l'Argentin Juan Mónaco.
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Thiemo de Bakker et Facundo Bagnis.
 Finaliste du tournoi de Bucarest la semaine précédente (la finale ayant été repoussée lundi à cause de la pluie), Lucas Pouille déclare forfait au dernier moment, ce qui profite au lucky loser argentin Máximo González.
 En simple, Diego Schwartzman crée la surprise en s'imposant en finale face à la tête de série 2 Grigor Dimitrov 6-7, 7-6, 6-0 alors qu'il était mené 2 jeux à 5 dans la . Il remporte le match sur un jeu de pénalité après que Grigor Dimitrov a brisé trois raquettes dans le dernier set. Il s'agit de son  sur le circuit ATP. 
 En double, Flavio Cipolla et Dudi Sela remportent leur  ensemble sur le circuit ATP en battant Andrés Molteni et Diego Schwartzman 6-3, 5-7, [10-7]. Il s'agit également de leur  de double dans leur carrière respective.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Istanbul
 Saison 2016 de l'ATP
 Édition féminine WTA

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2016
Istanbul
Tennis en avril 2016
Tennis en mai 2016
Sport en Turquie en 2016